Пётр Акулов:
 Акулов, Пётр Григорьевич (1907—1964) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, полковник, Герой Советского Союза.
 Акулов, Пётр Филимонович (1913—1974) — бригадир проходчиков шахты № 33/34 комбината «Карагандауголь», Герой Социалистического Труда.